Der Tennis-Verband Niederrhein (TVN) ist die Dachorganisation der niederrheinischen Tennisvereine und ist Mitglied im Deutschen Tennis Bund.

Der TVN betreibt ein Tennis-Zentrum in Essen, welches mit 12 Außen (Sand)- und 16 Hallenplätzen eine der größten Tennisanlagen Deutschlands besitzt.

Geschichte 
Im April 1947 wurde der TVN gegründet und ist heute in Essen ansässig. Der Verein wird allerdings erst im Juni 1955 beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Verband bereits auf 126 Vereine angewachsen.

Tennisbezirke 
Der  Tennisverband Niederrhein gliedert sich in fünf Tennisbezirke.
 Bezirk 1: Linker Niederrhein (umfasst u. a. Kleve, Krefeld, Mönchengladbach, Moers, Viersen und Neuss)
 Bezirk 2: Rechter Niederrhein (umfasst u. a. Duisburg)
 Bezirk 3: Düsseldorf (umfasst u. a. Düsseldorf, Ratingen)
 Bezirk 4: Bergisch Land (umfasst u. a. Langenfeld, Opladen, Monheim, Burscheid, Hilden, Gruiten, Velbert, Heiligenhaus, Remscheid und Wuppertal)
 Bezirk 5: Essen / Bottrop (umfasst u. a. Mülheim, Essen, Bottrop)

Mitgliederzahlen des TVN

Präsidenten

Ehrenpräsidenten 
 Gerhard Nölle †

Weblinks 
 Offizielle Homepage auf tvn-tennis.de

Einzelnachweise 

Tennisverband
Regionaler Sportverband (Nordrhein-Westfalen)
Gegründet 1947
Tennis (Nordrhein-Westfalen)
Verein (Essen)
Niederrhein